Folgende Turniere werden als Classic 1980 bezeichnet:
 Classic 1980 (1979/80), Snookerturnier in der Saison 1979/80
 Classic 1980 (1980/81), Snookerturnier in der Saison 1980/81